Ballot může být:

příjmení
 Christoph Buys Ballot (1817–1890) – nizozemský vědec, meteorolog a admirál
 Claude Ballot-Léna (1936–1999) – francouzský automobilový závodník
 Georges Henri Ballot (1866–1942) – francouzský malíř
 Hans Zesch-Ballot (1896–1972) – německý herec a režisér
 Helmut Ballot (1917–1988) – německý spisovatel
 Jean-François Ballot (1772–1849) – francouzský politik
 Josep Pau Ballot i Torres (1747–1821) – španělský teolog, katalánista, hispanista
 Philippe Ballot (* 1956) – arcibiskup Arcidiecéze chambérské
 Rémy Ballot (* 1977) – francouzský dirigent
 Yves Ballot (* 1956) – francouzský architekt

další významy
 Établissements Ballot – zaniklá francouzská automobilka
 Buys-Ballotovo pravidlo
 Ballot screen